

Sigle 

 Lista per Trieste – movimento politico italiano

Codici 
 LPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lampang (Thailandia)

Informatica 
 LPT – porta parallela sui personal computer IBM (abbreviazione di Line Printer)